Евровизия 1960 е 5-ият поред песенен конкурс.

История 
Провежда се на 29 март в Кралската фестивална зала в Лондон. Макар предходната година да побеждава песен от Нидерландия, страната се отказва да е домакин на това издание, само две години след като вече е провеждала един конкурс, и организацията му е поверена на Великобритания. Участващите държави са вече 13: завръща се Люксембург, чийто изпълнител за първи път пее на люксембургски език, който по това време все още не е обявен за официален в страната. Новият дебютант е Норвегия. За първи път и зрителите във Финландия имат възможност да гледат фестивала по телевизията, макар страната им да не участва все още в него. На фестивала се появява отново белгиецът Фуд Льоклер, участвал вече през 1956 г. и 1958 г., в която заема 5-о място. Побеждава песента Tom Pillibi, изпълнена от Жаклин Бойе (Франция). Със седем точки по-малко втори се нарежда Браян Джонсън. За първи път голямата награда се връчва от победител от предходното издание, в случая Теди Схолтен. Композициите са все още повлияни от старите градски песни и френските шансони, но се забелязва и експериментиране с джаз аранжименти. Би Би Си за първи път дава възможност на коментаторите във всяка една телевизия, която излъчва конкурса, сами да представят изпълненията, като преди песните има заставка без звук.

Правила 
Направени са промени в системата на гласуване. На членовете на журитата е разрешено да слушат, без да гледат, генералната репетиция преди самия фестивал. Те отново са по 10 души във всяка участваща страна, всеки от които може да присъжда по 1 точка.

Участници и резултати

Гласуване

Галерия

Източници

Външни препратки 
 www.esctoday.com
 www.eurovision.tv
 www.esc-history.com

1960
Музикални фестивали в Лондон
История на Лондон
1960 година